Popovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Popovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Popovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor

 Popovići – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Konavle
 Popovići – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w mieście Benkovac
 Popovići Žumberački – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ozalj

 Popovići – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo